Vyborg – città della Russia
 Vyborg Airline – compagnia aerea russa
 Vyborg – altro nome della Väinämöinen, corazzata costiera della Suomen merivoimat

Pagine correlate 
 Viborg (disambigua)